Arcimbaldo I di Borbone – nobile francese, Signore di Borbone dal 959 al 990
 Arcimbaldo II di Borbone – nobile francese, Signore di Borbone dal 1028 al 1031 e nel 1034
 Arcimbaldo III di Borbone – nobile francese, Signore di Borbone dal 1034 al 1064
 Arcimbaldo IV di Borbone – nobile francese, Signore di Borbone dal 1064 al 1078
 Arcimbaldo V di Borbone – nobile francese, Signore di Borbone dal 1078 al 1096
 Arcimbaldo VI di Borbone – nobile francese, Signore di Borbone dal 1096 al 1116
 Arcimbaldo VII di Borbone – nobile francese, Signore di Borbone da prima del 1120 al 1171
 Arcimbaldo VIII di Borbone – nobile francese, Signore di Borbone dal 1216 al 1242
 Arcimbaldo IX di Borbone – nobile francese, Signore di Borbone dal 1242 al 1249